Синкаванг — город в провинции Западный Калимантан на острове Борнео, Индонезия. Расположен примерно в 145 км на север от Понтианака, столицы провинции. Город окружен горами Паси, Потенг и Сакок. Название города происходит от словосочетания на языке народа хакка, означающем «город на холмах у моря и эстуария».

Население 
Согласно данным переписи 2010 года численность населения города составляет 186 306 человек, большая часть которых имеет китайское происхождение. Крупнейшую группу китайцев составляет народность хакка — 42 % от общей численности населения. Следующая по величине группа — народность чаочжоу, за ними следуют малайцы, даяки, яванцы и прочие этнические группы.

Религиозные группы соответствуют этническим; крупнейшие из них: буддизм, конфуцианство, ислам, протестантство и католичество.

История 

С середины XVII века торговлей в городе заведуют китайцы. В период Голландской Ост-Индии Синкаванг был основной базой римско-католической церкви и постоянной резиденцией католического духовенства. Местная миссия носила название Апостольского викариата голландского Борнео. Ей, среди прочего, были основаны школы, больница и колония прокажённых.

Город тысячи храмов 
Синкаванг также известен как Город тысячи храмов, поскольку в городе и его окрестностях находится множество ритуальных сооружений. Почти все боги китайского пантеона имеют в городе свой храм. Люди также почитают исторические личности, например, генерала Гуаня Юя, адмирала Чжэна Хэ и даже императора Сун Тай-цзу, которому посвящён храм, расположенный за северной окраиной города.

Чайнатаун 

Помимо множества храмов, Синкаванг известен как один из индонезийских чайнатаунов, так как большинство его населения составляют потомки китайцев. Это отражается в культурном стиле, традиционных празднествах и официальных церемониях, начиная от свадеб и заканчивая похоронами. Культура города близка к традициям провинции Фуцзянь.

Языки 
Основным языком Синкаванга является индонезийский. Кроме этого, каждая этническая группа использует для общения родной язык, а также почти все жители говорят на языке народности хакка. Используемый индонезийский язык содержит заимствования из малайского.

Достопримечательности 
 Курорт Villa Bukit Mas;
 Bukit Bougenville — ботанический сад в 6 км к югу от города;
 Chidayu Indah — ботанический сад по соседству с Bukit Bougenville;
 Pasir Panjang — морской курорт в 17 км к югу от города;
 Sungai Hangmoy — река, используемая для купания народностью хакка;
 Kawasan Wisata — пляж с белым песком в 8 км к югу от города;
 Teratai Indah — искусственное озеро в 2 км к югу от города;
 Vihara Chikung — крупнейший даосский храм в 3 км к югу от города;
 Gunung Roban — гора с мощёной тропой в 4 км к востоку от города;
 Batu Belimbing или Starfruit Rock — скала в форме карамболы (звезды) в 8 км к востоку от города;
 Gunung Poteng — одно из основных водохранилищ в 7 км к востоку от города. Горы принадлежат заповеднику с уникальной флорой, включая Rafflesia Tuan Mudae (растение рода раффлезия);
 Sinka Island Park — зона отдыха на юге города, включающая парк, бассейн и зоопарк.

Торговля людьми 
Синкаванг известен большим числом случаев продажи людей. Многие мужчины из Тайваня, Китая, Малайзии и Сингапура приезжают в город, чтобы найти жену. Они обращаются к посреднику, который подыскивает семью, имеющую дочь подходящего возраста, и предлагает им за неё порядка 5 миллионов рупий (около 500 долларов США).

Иностранцы платят посреднику гораздо большую сумму. Один из сингапурских источников утверждает, что сумма доходит до 30 миллионов рупий (около 3000 долларов США). Очень часто девушек забирают на короткий период времени (5 лет, 2 года и даже менее), в том числе без заключения официального брака.

Города-побратимы 
  Таоюань, Тайвань
  Бинтулу, Малайзия
  Мири, Малайзия
  Сибу, Малайзия
  Фучжоу, КНР

Примечания

Ссылки 
 

Города Западного Калимантана